Батори (, , ):
 Батори — род трансильванских воевод:
 Иштван Батори (ум. 1444)
 Иштван Батори (1430—1493) — воевода Трансильвании.
 Иштван Батори (ум. 1530) — палатин Венгрии.
 Миклош IV Батори — трансильванский воевода.
 Иштван Батори (1477—1534) — воевода Трансильвании.
 Андраш Бонавентура Батори (ум. 1566) — воевода Трансильвании.
 Криштоф Батори (1530—1581) — воевода Трансильвании.
 Стефан Баторий (1533—1586) — воевода и князь Трансильвании, король Польши.
 Елизавета Батори (1560—1614) — венгерская графиня.
 Андраш Батори (1563—1599) — князь Трансильвани.
 Жигмонд Батори (1572—1613) — воевода и князь Трансильвани.
 Габриель Батори (1589—1613) — князь Трансильвани.

 Батори, Альберто (1884—1923) — итальянский шахматист, шахматный композитор и журналист.
 Профессор Иштван Батори — персонаж романа Ж. Верна «Матиас Шандор» (1885), сподвижник заглавного героя.
 «Кровавая графиня — Батори» — фильм о Елизавете, 2008 год.
 «Кровавая леди Батори» — фильм о Елизавете, 2014 год.
 Bathory — шведская метал-группа.

См. также 
 Баторы
 Батор